

Stevensville (Maryland)
 
 Stevensville (Montana)

Stevensville (Ontario)

Homonymie de localités aux États-Unis